Questão de Honra (álbum), de Rose Nascimento
 A Few Good Men, filme com Tom Cruise e Jack Nicholson exibido no Brasil como Questão de Honra
 Tigipió - Uma Questão de Honra, filme brasileiro com José Dumont (1987)